

Geografia
 Moris – comune del Messico, situato nello stato di Chihuahua

Onomastica
 Moris – variante del nome proprio di persona Maurizio

Persone
 Anthony Moris – calciatore lussemburghese
 Giuseppe Giacinto Moris – botanico, accademico e politico italiano
 José Moris – ex calciatore cileno
 Maurizio Mario Moris – militare e politico italiano